Акуш:
 Акуш (озеро) — солёное озеро в Казанском районе Тюменской области и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.
 Акуш (половецкий хан) — хан лукоморских половцев.